Уануко:

 Уануко — город в Перу, административный центр департамента Уануко.
 Уануко — один из 25 регионов Перу.